Neeme (Jõelähtme), plaats in Estland, gemeente Jõelähtme
Neeme (Saaremaa), plaats in Estland, gemeente Saaremaa
Neeme Järvi, Ests dirigent